Arcana может означать:
 Arcana — шведская неоклассическая группа.
 Arcana — альбом группы Edenbridge.
 Nox Arcana — американский музыкальный проект.
 Lord of Arcana — компьютерная игра.
 Arcana Famiglia — визуальная новелла.
  — манга, автором которой является Котэгава Юа.

См. также 
 Arcanum